Sotnikowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Sotnikowo – wieś w obwodzie briańskim
 Sotnikowo – wieś w Czuwaszji
 Sotnikowo – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Sotnikowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Sotnikowo – wieś w obwodzie lipieckim

Zobacz także 
 Sotnia – pododdział wojska

Strony ujednoznaczniające